Слонимская ратуша () — памятник архитектуры барокко в городе Слониме Гродненской области Белоруссии по адресу: ул. Советская, дом 6. Построена во второй половине XVIII века в центре города. Здание бывшей ратуши входит в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как историко-культурная ценность республиканского значения.

История 
Ратуша построена из кирпича во второй половине XVIII века. Традиционно здание было связано с Рыночной площадью, замыкая её юго-восточную сторону. В архитектуре ратуши, которая подверглась ряду более поздних наслоений, сохранились черты барокко.

После Второй мировой войны в здании ратуши располагался горисполком. В настоящее время в нём размещается Слонимская центральная районная библиотека.

Архитектура 
Слонимская ратуша представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное здание под двускатной крышей. Вместе со служебными корпусами она создаёт замкнутое дворовое каре. Композиция здания относится к типу безбашенных, строго симметричных (отсутствовала традиционная башня — символ магистрата). Краповка фасадов плоскостная: пилястры, филёнки, ниши. Планировка коридорно-анфиладного типа с центральным вестибюлем и межэтажной лестницей. Кроме комнат для членов магистрата и зала заседаний в ратуше были помещения суда, гауптвахты, архива.

Ранее здание было оформлено четырёхколонным портиком со скульптурной заставкой на фронтоне. Дворовой фасад до настоящего времени сохранил декорацию в виде пилястр, относящихся к XVIII веку.

Литература 
 Караткевіч В. Б., Кулагін А. М. Помнікі Слоніма — Мінск: Навука і тэхніка, 1983.
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с.: іл. — ISBN 5-85700-078-5.
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. — Мн.: Беларуская савецкая энцыклапедыя, [1986—1988].

Примечания

Ссылки 
 Слонимская ратуша на сайте Глобус Беларуси 
 Слонимская ратуша на сайте Radzima.org
 Слонимская ратуша на сайте Про Беларусь
 Слонимская ратуша на сайте Планета Беларусь

Слоним
Слоним